Klopce (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljan
 Klopce (Slovenska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica
 Klopce (Žužemberk), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk